Il 22º Campionato Asiatico Femminile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship for Women 2007) si è tenuto in Corea del Sud, dal 3 al 10 giugno 2007.

Incheon è stata la sede di gioco.

I Campionati asiatici femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Asia.

Squadre partecipanti

Qualificazioni olimpiche
La squadra campione d'Asia parteciperà di diritto alle Olimpiadi di Pechino 2008 insieme alla Cina già qualificata in quanto paese ospitante. Inoltre le migliori due squadre, esclusa la Cina, parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica.

Gironi di qualificazione

Livello I

Livello II

Fase finale

Playout I-II Livello

Primo-Quarto posto

Campione d'Asia

Classifica finale

Squadre qualificate alle Olimpiadi

 (paese ospitante)

Il  e , dovranno disputare il torneo di qualificazione olimpica nel 2008 per accedere al torneo olimpico di Pechino 2008.

Statistiche 
Dati aggiornati al 10 giugno 2007, fine della manifestazione

Generali 
 Totale partite disputate: 36
 Totale punti segnati: 5250
 Totale assist effettuati: 555
 Totale stoppate eseguite: 151

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2007
2007